Back to the Roots – album di John Mayall del 1971
 Back to the Roots – album di Ramsey Lewis del 1971